Straub:
 Brúnó (Ferenc) Straub (1914, Oradea  1996, Budapesta), un om politic maghiar
 Peter (Francis) Straub (* 1943, Milwaukee), un autor și poet american

Nume de familie germane